Crypteronia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Crypteronia ingår i familjen Crypteroniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Crypteronia